Loyal hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos 
Loyal (Oklahoma)
Loyal (Wisconsin)
Loyal (condado de Clark, Wisconsin)
Loyalhanna, Pensilvania.
Loyall (Kentucky)
Loyalton (California)

Música
Loyal Like Sid & Nancy, canción de la banda de indie pop Foster the People.
Loyal to the Game, álbum póstumo del rapero 2Pac.

Además
Loyal Order of Moose, organización masónica de servicio al ciudadano.